Самарський Ігор Миколайович —начальник відділення клініки хірургії серця та магістральних судин Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Збройних Сил України, підполковник медичної служби, заслужений лікар України
 Самарський Олександр Андрійович (1919—2008) — російський математик, академік РАН
 Самарський Олександр Сергійович (*1956) — український дипломат
 Самарський Сергій Вікторович (1962—2017) — український політик, народний депутат України 7-го скликання
 Самарський Сергій Левкович (1915—1998) — український зоолог

Самарський — селище, Каменський район, Алтайський край
 Самарський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Самарський — хутір, Переволоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Самарський район
 Самарський ліс
 Самарський сільський округ
 Самарський острів

Примітки